Brano Đukanović – cestista serbo
 Đukan Đukanović – cestista serbo
 Milo Đukanović – politico montenegrino
 Milutin Đukanović – cestista montenegrino